Гаврило Тичина (роки життя невідомі) — священик у місті Ічні, у якого ночував Тарас Шевченко 19 січня 1844, їдучи в Качанівку до Тарновських.  Родич ієрея І. Смирницького, який залишив у Шевченковому Альбомі 1840-1841, на звороті аркуша 28 запис 
Цей запис в альбомі, на думку П. М. Попова, є проханням І. Смирницького до Г. Тичини прийняти у себе на ночівлю Т. Г. Шевченка.

Примітки

Література 
 Григорій Зленко. Тичина Гаврило // // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. — Т. 6: Т—Я / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2015, сторінка 260.

Персоналії:Ічня
Особи, пов'язані з іменем Тараса Шевченка